Izagre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Izagre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Izagre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar